István-lápai-zsomboly néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 István-lápai-zsomboly, az István-lápai-barlang másik neve.
 István-lápai-zsomboly, a Király Lajos-zsomboly másik neve.

Hasonló név:

 Istvánlápai zsomboly, az István-lápai-barlang másik neve.